Svračkovo je lahko:
 Svračkovo Selo (Hrvaška)
 Svračkovo (Srbija)